Berenguera de Queralt (? - 1196) va ser una dama de la noblesa catalana de l'edat mitjana, pertanyent al llinatge dels Queralt.

Orígens familiars 
Era filla de Berenguer I de Queralt i Sança. El seu germà Berenguer II de Queralt va ser, com el seu pare, Senyor de Queralt, Gurb, Sallent, Font-rubí, Abrera, el Papiol, Voltregà, Orís, Solterra, Oló, Avinyó, Port, Alió, Manlleu, castell nou de Barcelona i Meda, i senescal del comte de Barcelona.

Nupcies i descendents 
Es va casar amb Guerau III de Cabrera, vescomte de Cabrera. Amb ell tingué dos fills:
 Ponç III de Cabrera, qui succeí al seu pare.
 Arsenda de Cabrera, muller d'Ermengol VI d'Urgell.

Fets 
Es té constància documental al Convent de Vall de Maria (convent cistersenc femení), del llegat de 20 sous a les "bonis feminis de Valle Maria", l'any 1156. També es té constància que en el seu testament llegava el Castell d'Avellanes al seu fill Ponç.

Referències 

Infants
Vescomtes de Cabrera
Nobles catalans històrics
Polítics catalans històrics